La Supercoupe d'Allemagne 2011 () est la douzième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Schalke 04 aux dépens de son rival, le Borussia Dortmund.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 2011 sur www.footballdatabase.eu

2011
Sport à Gelsenkirchen
Football en Allemagne en 2011
Football en juillet 2011
Face-à-face du Borussia Dortmund
Face-à-face du FC Schalke 04